Hammersmith – municipalità londinese
Hammersmith – stazione della metropolitana di Londra servita dalle linee Circle ed Hammersmith & City
Hammersmith – stazione della metropolitana di Londra servita dalle linee Piccadilly e District